Himuro ist der Nach- bzw. Künstlername folgender Personen:
 Kyōsuke Himuro (* 1960), japanischer Sänger
 Saeko Himuro (1957–2008), japanische Schriftstellerin
 Yoshiteru Himuro, japanischer Musiker und DJ